Episodi di Una famiglia a tutto gas – prima stagione della serie televisiva Una famiglia a tutto gas trasmessa negli Stati Uniti d'America tra il 16 settembre 1995 e il 1º aprile 1996 
 Episodi di Una famiglia a tutto gas – seconda stagione della serie televisiva Una famiglia a tutto gas trasmessa negli Stati Uniti d'America tra il 15 settembre 1996 e il 18 maggio 1997